Het ATP-toernooi van Montreal/Toronto 1995 (met de officiële naam Canadian Open 1995) werd gespeeld van 24 tot en met 30 juli 1998. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Uniprix Stadium in de Canadese stad Montreal.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Toronto
1995